SkJ XIII, de son vrai nom Kevin Marcos, est un rappeur-chanteur belge d’origine angolaise.

Kevin Marcos est né le  à Bruxelles et a grandi dans la ville de Verviers. Il a commencé la musique sous le pseudonyme de Pretty SkJ à 16 ans par plaisir avec ses amis en découvrant des outils d'enregistrement musical.

Après une certaine notoriété locale dans le milieu du rap avec le groupe 48 Zou, il décide de se lancer dans une carrière en solo pour développer son propre univers musical.

Biographie

Débuts 

En 2007, il crée avec Skino, Fnd et Slim Armani le groupe de rap 48 Zou (Zoulous du 48). Ils ont produit la chanson « Viens dans mon 48 » et plusieurs morceaux avant qu’il ne décide de quitter le groupe pour se diriger vers un style plus populaire.

En 2008, il sort un premier EP « Demolition Boy ».

En 2009, il enregistre un morceau rap/gospel intitulé « Jesus Saved Us » avec le footballeur John Bostock.

En 2010, il sort un second EP « Attentat Lyrical ». Le footballeur Polo Mpoku figurera dans le clip vidéo du premier single. Cette même année il enregistrera un morceau intitulé « Mon Essentiel » avec le footballeur Luis Pedro Cavanda. 

En 2012, il sort un troisième EP « New Music Order ». 

Son freestyle intitulé « Élite du rap belge » et ses singles « Le temps court », « Là je pense que c'est la bonne » et « Elle le fait quand même » feront le buzz et élargiront son audience.

En 2013, DJ Daddy K entend son remix du morceau « Niggas in Paris » de Kanye West et Jay-Z et décide de le contacter pour une collaboration. Ce remix sera utilisé pour la promotion du disque The Mix 5. Il se produira sur la scène du festival Fiesta City et participera à un concert pour le  anniversaire du Télévie.

En 2014, il sort un nouveau single « En haut ».

En 2016, il se produit sur la scène de la célèbre boite de nuit bruxelloise Le Mirano. Ce showcase était symbolique pour lui car il s'est déroulé à Saint-Josse-ten-Noode (la commune bruxelloise de sa naissance).

Pause musicale 
Pretty SkJ fait une pause musicale pour se remettre en question et se consacrer à ses études de réalisateur audio-visuel.

Suite 

En 2018, il incarne « Le premier noir Roi des belges » dans une musique d'encouragement ensoleillée en français/lingala pour soutenir l'Équipe de Belgique de football. Le clip sera tourné dans plusieurs villes de Belgique, à l'hôtel de ville de Verviers et à la chambre des représentants de Belgique. La Bourgmestre de Verviers Muriel Targnion et le politicien liégeois Frédéric Daerden participeront au clip vidéo.

En 2019, il recommence tout à zéro et change de nom (SkJ XIII). Il sort un premier morceau intitulé « On n'ira pas au paradis » qui sera promu par Trace Urban et Urban Hit.

En 2020, il sort un second morceau intitulé « Art & Poésie ». Le clip sera tourné à l'hôtel de ville de Bruxelles et dans une suite de l'hôtel Métropole. Il invitera le Bourgmestre Philippe Close à participer au clip vidéo.

Notes et références

Liens externes 
 
Cet article est partiellement ou en totalité issu de plusieurs interviews et articles de presse.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Naissance en juin 1991
Rappeur belge